Arata Kodama (Takatsuki, 8 de outubro de 1982) é um futebolista profissional japonês, defensor, milita no Shimizu S-Pulse.

Ligações externas 
Perfil em Ogol

Futebolistas do Japão
Futebolistas do Shimizu S-Pulse
Futebolistas do Cerezo Osaka